Лаговское:

 Лаговское — деревня в городском округе Подольск Московской области России
 Сельское поселение Лаговское — бывшее муниципальное образование в упразднённом Подольском районе Московской области России